ПАО «Украинская автомобильная корпорация» (, «УкрАВТО») — крупнейший производитель автомобилей, дистрибьютор и поставщик сервисных услуг на территории Украины. Экспортирует автомобили в страны СНГ и дальнего зарубежья.

История 
В первом полугодии 2012 года производственные мощности «УкрАвто» были загружены на 20 %.

1 сентября 2012 в России был введён утилизационный сбор на автомашины, что привело к снижению конкурентоспособности автомобилей украинского производства (ранее, «УкрАВТО» поставляла в Россию 40 % выпускаемой продукции).

14 марта 2013 года правительство Украины ввело пошлины на импорт новых легковых автомобилей, что увеличило конкурентоспособность автомашин украинского производства на внутреннем рынке.

В 2013 году чистая прибыль «УкрАВТО» уменьшилась до 47 млн гривен.

В марте 2014 года правительство Украины приняло решение о снижении введённых в 2013 году пошлин на импорт автомашин иностранного производства. В условиях импорта автомашин и сокращения спроса на внутреннем рынке во втором полугодии 2014 года Запорожский автомобилестроительный завод сократил объёмы производства.

В начале декабря 2014 года «УкрАВТО» прекратила деятельность с клиентами на территории Крымского полуострова. По сообщению представителя корпорации, «когда торговые отношения с дилерскими предприятиями Крыма стали приравнены к внешнеэкономическим, стало экономически нецелесообразно продолжать продажи автомобилей».

14 апреля 2015 года правительство Украины ещё раз снизило введённые в 2013 году пошлины на импорт легковых автомашин иностранного производства, однако арбитражный комитет ВТО предложил полностью отменить пошлины

Собственники и руководство 

Согласно годовому отчету компании 99,999984% акций принадлежат Васадзе Тариэлу Шакровичу.

Примечания 

Компании Украины
УкрАвто